

Toponymes

La Macarena, municipalité située dans le département de Meta;
 , quartier de la ville de Bogota ;
 Serranía de la Macarena, cordillère située dans le département de Meta.

Macarena, district de Séville ;
 Porte de la Macarena, ancienne porte de ville de Séville.

Prénom 
 Macarena Achaga (née en 1992), actrice argentine.

Religion 
 La Macarena, abréviation courante de Hermandad de Nuestro Padre Jesus del Gran Amor y Maria Santissima de la Esparanza Macarena, une confrérie religieuse de Jerez de los Caballeros (Estrémadure) ;
 Basilique de la Macarena, église catholique de Séville ;
 , appelée également Vierge de la Macarena, une des icônes principales de la Semaine sainte à Séville ;
 Confrérie de la Esperanza Macarena, confrérie catholique de Séville, dont l'icône principale est la Vierge de la Macarena et dont le siège est la Basilique de la Macarena ;
 , icône de la ville de Santa Cruz de Tenerife.

Titres 

 Macarena, titre d'une chanson de Los del Río ;
 Macarena, titre d'une chanson de Damso ;
 Ayy Macarena, titre d'une chanson de Tyga ;
 , film espagnol de 1944 réalisé par Luis Ligero et Antonio Guzmán Merino.